Le tournoi de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 22 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christine Janes et Nell Truman.

Résultats en simple

Parcours 
25 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Bournemouth

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Bournemouth
Tennis en Angleterre en 1968
Sport en avril 1968